Мелант (Мел) — один з піратів, яких Діоніс перетворив на дельфінів
 Мелант (Меланіон) — один з аргонавтів
 Мелант (Меланф) — легендарний цар Мессенії, а потім — Афін, батько Кодра
 Мелант — цар давньогрецького міста Ефес VII ст.до н. е.
 Мелант Ефеський — тиран давньогрецького міста Ефес початку VI ст.до н. е.
 Мелант Молодший — тиран давньогрецького міста Ефес середини VI ст.до н. е., онук Меланта Ефеського